Cherubijn
 CHERUB (boekenreeks)